Història antiga:
 Batalla de l'Isonzo (489): batalla durant la conquesta ostrogoda d'Itàlia.
 Primera Guerra Mundial: conjunt de diverses batalles lliurades al front italià:
 Primera Batalla de l'Isonzo.
 Segona Batalla de l'Isonzo.
 Tercera Batalla de l'Isonzo.
 Quarta Batalla de l'Isonzo.
 Cinquena Batalla de l'Isonzo.
 Sisena Batalla de l'Isonzo.
 Setena Batalla de l'Isonzo.
 Vuitena Batalla de l'Isonzo.
 Novena Batalla de l'Isonzo.
 Desena Batalla de l'Isonzo.
 Onzena Batalla de l'Isonzo.
 Dotzena Batalla de l'Isonzo, més coneguda com a Batalla de Caporetto.